ESV (studievereniging), een studievereniging economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 ESV (voetbalclub), een voetbalclub uit Eindhoven
 ESV (bijbelvertaling), de English Standard Version is een bijbelvertaling uit 2001
ESV, een afkorting van het Eurovisiesongfestival